Фельзенбаум — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Фельзенбаум Олександр Ісаєвич (1922—1993) — радянський гідрофізик.
 Фельзенбаум Михайло Натанович (нар. 1951) — єврейський поет, прозаїк та драматург.

Єврейські прізвища